Bradwell (Canada), een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan
 Bradwell (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Bradwell (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
 Bradwell (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex
 Bradwell (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk